Il singolare del torneo di tennis Barcelona WCT 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale Björn Borg 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Arthur Ashe (Campione)
 Rod Laver (secondo turno)

 Mark Cox (primo turno)
 Jan Kodeš (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Barcelona WCT 1974